Wonomulyo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Wonomulyo, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kecamatan Wonomulyo, distrikt, Sulawesi Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar